Фёдор Патрикеевич
 Фёдор Патрикеевич — рыльский князь, погиб в битве на р. Ворскле между литовско-русскими и ордынскими войсками 12 августа 1399 г.
 Фёдор Патрикеевич — литовский князь (потомок Гедимина), князь-наместник в Пскове от Московского князя в 1424—1425 гг.
 Фёдор Патрикеевич — псковский посадник в 1444, 1448, 1450 и 1456 гг. Примечания